Krowas ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Krowas (* 1963), deutscher Autor, Sänger und Schauspieler
 Sylvia Beutler-Krowas (* 1971), deutsche Rechtsanwältin und Schauspielerin